Amphiporus martyi är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Oxner 1907. Amphiporus martyi ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
martyi